Mamadou Danfa ist der Name folgender Personen:
* Mamadou Danfa (Fußballspieler, 1990) (* 1990), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Mamadou Danfa (Fußballspieler, 2001) (* 2001), senegalesischer Fußballspieler